Världsmästerskapet i curling för damer 2015 spelades i Sapporo, Japan den 14 – 22 mars 2015. Antalet tävlande nationer var 12 stycken. Tävlingen avgjordes i idrottsarenan Tsukisamu Gymnasium.

Kvalificerade lag 
 Värdland
 
 Två lag från amerikanska zonen
 
 
 Åtta lag från 2014 års europamästerskap
 
 
 
 
 
 
 
  (vinnare av Europe World Challenge Games)
 Ett lag från 2014 års pacific-asiatiska mästerskap

Noteringar

Deltagare

Grundspel

Tabell 

Slutställning efter grundspelet.

Resultat 
Alla tider är UTC+9

Runda 1
Lördag 14 mars, 14:00

Runda 2
Lördag 14 mars, 19:00

Runda 3
Söndag 15 mars, 9:00

Runda 4
Söndag 15 mars, 14:00

Runda 5
Söndag 15 mars, 19:00

Runda 6
Måndag 16 mars, 9:00

Runda 7
Måndag 16 mars, 14:00

Runda 8
Måndag 16 mars, 19:00

Runda 9
Tisdag 17 mars, 9:00

Runda 10
Tisdag 17 mars, 14:00

Runda 11
Tisdag 17 mars, 19:00

Runda 12
Onsdag 18 mars, 9:00

Runda 13
Onsdag 18 mars, 14:00

Runda 14
Onsdag 18 mars, 19:00

Runda 15
Torsdag 19 mars, 9:00

Runda 16
Torsdag 19 mars, 14:00

Runda 17
Torsdag 19 mars, 19:00

Särspel
Fredag 20 mars, 9:00

Slutspel

Play-off 1–2 
Lördag 21 mars, 9:00

Play-off 3–4 
Fredag 20 mars, 19:00

Semifinal
Lördag 21 mars, 17:00

Bronsmatch 
Söndag 22 mars, 9:00

Final 
Söndag 22 mars, 15:00

Vinnare

Externa länkar 
 Officiell sida

Curlingtävlingar
2015 i Japan
Curling i Japan
Internationella sportevenemang i Japan